

Чарнисток — село в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Чарнисток — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства